José Luis Rodríguez peut désigner :
 José Luis Rodríguez (1943-), chanteur vénézuélien ;
 José Luis Rodríguez (1963-), footballeur argentin ;
 José Luis Rodríguez (1997-), footballeur uruguayen ;
 José Luis Rodríguez (1998-), footballeur panaméen.

Autres 
 José Luis Rodríguez García (1960-), coureur cycliste espagnol ;
 José Luis Rodríguez Aguilar (1994-), coureur cycliste chilien.